Итапикуру́ () — река на северо-востоке Бразилии, в штате Мараньян.

Длина реки составляет около 1650 км, площадь водосбора — 46500 км². Итапикуру берёт начало на хребте Серра-даз-Алпекатас на северо-востоке Бразильского плоскогорья, течёт в северном направлении и впадает в залив Сан-Жозе Атлантического океана.

Питание реки дождевое, паводки приходятся на период с марта по май. Река судоходна на 800 км от устья. В бассейне Итапикуру расположены плантации масличной пальмы, выращиваются субтропические и тропические культуры. Также местное населением занимается пастбищным скотоводством.

Литература 
 
 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Южная Америка)
Реки Мараньяна